Veenkade (waterkering) een type kering
 Houtkade, een met hakhout begroeide veenkade
 Tiendweg, een weg op een veenkade
 Veenkade (waterschap), een voormalig waterschap
 Veenkade (Den Haag), een straat in de Haagse grachtengordel

Zie ook 
 Kadebreuk Wilnis (2003), een door uitdroging gebroken veenkade